Achotillo designa a dos plantas:
 En Puerto Rico, es una variante de achiotillo, la euforbiácea Alchornea latifolia;
 En Costa Rica y Honduras, la hipericácea Vismia guianensis.